Rijnvoetbalkampioenschap (West-Duitsland), een voetbalcompetitie van de West-Duitse voetbalbond die bestond van 1920 tot 1933. 
 Rijnvoetbalkampioenschap (Zuid-Duitsland), een voetbalcompetitie van de Zuid-Duitse voetbalbond die bestond van 1923 tot 1933.